Potočnik oder Potocnik ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Potocnik (* 1955), deutsche Tischtennis- und Tennisspielerin
 Herman Potočnik (auch Hermann Potočnik; 1892–1929), österreichischer Raumfahrttheoretiker
 Ingrid Potocnik, Ehename von Ingrid Wieltschnig (* um 1947), österreichische Badmintonspielerin
 Janez Potočnik (* 1958), slowenischer Politiker

 Nina Potočnik (* 1997), slowenische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Petutschnig
 Potocnak